Skunk je české pojmenování pro tři rody šelem. Všechny patří do čeledi skunkovití (Mephitidae).
 Conepatus
 Mephitis
 Spilogale

Externí odkazy